Baudler ist Familienname folgender Personen:

 Georg Baudler (1936–2023), deutscher römisch-katholischer Theologe
Marianne Baudler (1921–2003), deutsche Chemikerin